Мировая группа является самой высокой ступенью Кубка Дэвиса. Сборные, проигравшие в первом круге, попадают в плей-офф Мировой группы где играют стыковые матчи с командами, занявшими первые места в своих зонах, за право остаться в Мировой группе.

Турнирная сетка 

 С - сеянная сборная

Первый раунд

Австрия — Хорватия

Аргентина — Швеция

Беларусь — Испания

Швейцария — Австралия

Германия — Франция

Нидерланды — Россия

США — Румыния

Чили — Словакия

Четвертьфиналы

Хорватия — Аргентина

Австралия — Беларусь

Франция — Россия

США — Чили

Полуфиналы

Аргентина — Австралия

Россия — США

Финал

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

1